Miscelazione – particolare operazione unitaria sfruttata nell'ambito della chimica e dell'ingegneria chimica
 Miscelazione del carburante con l'aria nei motori – vedi miscelatore
 Miscelazione del cemento – vedi progetto di miscela
 Miscelazione dei suoni – vedi missaggio

Pagine correlate
Mixer